Kronomagasinet kan syfta på:

 Kronomagasinet, Borgholm – en byggnad i Borgholm
 Kronomagasinet, Brahestad – en byggnad i Brahestad